Бойня:
 Бойня, скотобойня — специальное сооружение (место) забоя парнокопытных животных.
 Бойня — в переносном смысле: убийство большого количества беззащитных людей.

Топоним 
 Бойня — железнодорожная станция.
 Бойня — река в Тверской области.
 Бойня — река в Брянской области.

Культура 
 «Бойня» — картина Николая Фешина (1919).
 «Бойня» — фильм 1987 года.
 «Бойня» — фильм 2009 года.
  — новелла Эстебана Эчеверриа.